Сакрипанте () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Сакрипанте, Джузеппе (1642—1727) — итальянский куриальный кардинал.
 Сакрипанте, Карло Мария (1689—1758) — итальянский куриальный кардинал.